Фернандо I од Португалије (Сантарем, 31. октобар 1345- Лисабон, 22. октобар 1383)
је био краљ Португалије. Био је син Педра I од Португалије и Констанце од Пењафијела.

Породично стабло 

Рођени 1345.
Умрли 1383.
Краљеви Португалије